Aquesta és una llista completa de les ciutats d'Ucraïna. L'1 de gener del 2010 hi havia 459 ciutats (, misto) a Ucraïna. Hi ha tres categories de ciutats que estan indicades per una lletra respectiva com a estatus de ciutat en la següent taula (vegeu llegendes a continuació per identificar les lletres de l'estatus de ciutat. Totes les ciutats tenen un cert nivell de significació. Qualsevol assentament que obtingui l'estatus de ciutat esdevé una ciutat de subordinació a districte (raion). Les ciutats d'importància nacional es coneixen oficialment com a ciutats amb estatut especial (Kíev).

A continuació es mostra la llista de totes les ciutats, ordenades per població segons el cens ucraïnès del 2001. S'inclouen també les ciutats de la República de Crimea, per bé que aquesta zona està de facto annexionada a Rússia, atès que ni Ucraïna ni la comunitat internacional reconeixen aquesta annexió.

Ciutats a Ucraïna

Estatus de ciutat 
L'estatus de ciutat es proporciona a la taula següent

Enllaços externs 

 Regions d'Ucraïna i la seva composició 
 Cens ucraïnès del 2001: Estructura de població 
 World Gazetteer: Ciutats d'Ucraïna

 
Ucraina